— манга Дзинсэя Катаоки, иллюстрированная Кадзумой Кондо и публиковавшаяся в журнале Shonen Ace с 2007 по 2013 год. Другой известной совместной работой двух авторов является манга-адаптация аниме-сериала Eureka 7. В Северной Америке манга была лицензирована компанией Tokyopop, вплоть до закрытия американского отделения компанией было издано 5 томов манги.

Сюжет 
Основному развитию сюжета манги предшествует сообщение о сильном , погрузившем 70 % территории Токио под воду.

Спустя десять лет после этих событий, в 2023 году, Ганта Игараси, ученик средней школы, живёт обычной жизнью подростка, не вспоминая о катастрофах прошлого. Однако всё вокруг него меняется в одно мгновение — таинственный Красный Человек убивает всех его одноклассников, а в грудь юноши стреляет загадочным красным кристаллом. Через несколько дней после кровавой резни Ганта объявляется единственным подозреваемым, а затем приговаривается к смерти и отправляется в тюрьму «Страна чудес смертников», где каждый заключённый вынужден развлекать посетителей своим участием в смертельно опасных аттракционах.

Пытаясь выжить в тюрьме, Ганта всё больше зацикливается на мести Красному Человеку и пытается отыскать его, чтобы доказать свою невиновность. Со временем он находит в себе странную способность управления формой крови, благодаря чему та может быть преобразована в оружие, к примеру большое лезвие или острую стреляющую иглу, а затем узнаёт, что таких как он, смертников, очень много.

Ганта вынужден принимать участие в Карнавале Мертвечины, где смертники в присутствии анонимных зрителей сражаются между собой. В такой обстановке с некоторыми он дружит, с некоторыми нет, но не оставляет надежды отыскать Красного Человека и узнать тайны, которые скрывает руководство тюрьмы.

Элементы мира

Краткий словарь терминов 
  — особая способность управления формой собственной крови.
 , также  — загадочный Красный Человек, первый обладатель, источник и распространитель Ветви Греха.
  — человек, обладающий Ветвью Греха. Для управления собственной кровью он должен для начала пустить её (каким-либо образом ранив себя). При этом растрата крови не должна быть большой — иначе из-за кровопотери наступает анемия, и смертник может умереть.
 Безымянный Червь — проявитель силы Ветви Греха в смертнике, обычно это особый красный кристалл, каким-либо образом попавший в тело.
 Пожиратель Червя — особое оружие гробовщиков, которое нейтрализует действие Ветви Греха; не работает против смертников, Ветвь Греха которых достигает скорости звука.
 Страна чудес смертников — полностью приватизированная тюрьма.
 Сектор G — секретные помещения в тюрьме «Страна чудес смертников», в которых содержатся смертники и проводятся эксперименты над ними.
  — бои между смертниками, проводящиеся в Секторе G.
 Матушка Гусыня — система, управляемая суперкомпьютером, излучает звуковые колебания, подавляющие силу и жажду убийства Красного Человека.
  — «тюремная валюта», за которую можно купить практически всё, что угодно.

Тюрьма «Страна чудес смертников» 
«Страна чудес смертников» — тюрьма, построенная в Токио после разрушительного землетрясения в качестве места заключения для всех преступников Японии, и в то же время с целью собрать деньги на восстановление столицы за счёт туристов. Она представляет собой парк развлечений, где аттракционами являются смертельно опасные игры на выживание, в которых и участвуют заключённые. Любые увечья и смерти во время таких игр называют бутафорскими.

К каждому заключённому по его прибытии прикрепляют специальное устройство, напоминающее нечто среднее между ошейником и воротником и позволяющее отслеживать его перемещения. Оно обладает и другим свойством — постоянно посылает в тело носителя порции яда, противоядием которому служит леденец, который необходимо съедать каждые 3 дня. Такие леденцы можно получить, заработав кастовые баллы трудом либо выигрывая конкурсы и испытания с определённым призовым фондом. Стоимость спасительной конфетки — 100 000 баллов. Также за баллы заключённым может быть продано всё, начиная от сигарет и дополнительной порции на обед и заканчивая уютной мебелью для камеры содержания, а в исключительных случаях даже свободой.

Охранникам предоставлена практически полная свобода, из-за чего попытка бунта или неповиновения зачастую заканчивается кровопролитием. Тем не менее большинство заключённых пользуется относительной свободой — им частично разрешено передвижение по территории тюрьмы.

Несмотря на статус открытого объекта, в «Стране чудес смертников» есть много секретных помещений, к примеру Сектор G, где содержатся смертники, люди, обладающие уникальными способностями, а также находятся многочисленные лаборатории и залы для экспериментов.

Карнавал Мертвечины 
Карнавал Мертвечины () — тайный аттракцион тюрьмы «Страна чудес смертников», представляющий собой дуэль смертников, людей, обладающих способностью «Ветвь Греха», позволяющей им управлять собственной кровью, превращая её в оружие. Победители награждаются заветным леденцом и огромным количеством призовых очков. Проигравших же отправляют в лабораторию, где у них изымают один из органов, будь то глаз, почка или лёгкое — что конкретно, случайным образом определяет игровой автомат.

Персонажи

Главные 

  по прозвищу Дятел
 Сэйю — Роми Паку
 Главный персонаж манги. Был обычным четырнадцатилетним учеником средней школы до тех пор, пока весь его класс не перерезал Красный Человек, при этом всадившему ему в грудь кристалл. Невиновный Ганта был приговорён к смерти и отправлен в тюрьму «Страна чудес смертников». Вскоре после этого он обнаружил в себе странную способность изменения формы крови, Ветвь Греха, полученную, как он думает, вместе с кристаллом. Вскоре он узнаёт, что таких, как он, смертников, очень много, и в особом месте тюрьмы, Секторе G, они вынуждены сражаться с себе подобными, таким образом участвуя в ужасных экспериментах руководства «Страны чудес смертников». Вместе с группой «Цепи свободы» участвовал в плане по передаче обществу аудио и видеоинформации о зверствах в тюрьме. В 36 главе манги он и Сиро признаются друг другу в любви.
 Мать Ганты — Сораэ Игараси — проводила исследования на Сиро. Именно она вместе с Ринъитиро Хагирэ создала Первородный Грех, вторую личность Сиро.
 Его сильнейшей способностью является умение собирать кровь в кулак (т. н. «Ганта-пушка») и выстреливать ею в противника, что, правда, не эффективно при больших расстояниях, и к тому же повышает вероятность большой кровопотери. Благодаря тренировкам с Киёмасой Ганте удалось повысить убойность таких «снарядов». Со временем он создал приём, который не мог скопировать даже Тото Сакигами.

 
 Сэйю — Кана Ханадзава
 Красноглазая девушка-альбинос, с которой встретился Ганта уже в первый день своего заключения в тюрьме.
 Она всегда одета в плотно облегающий тело костюм, прикрывающий многочисленные шрамы, полученные при медицинских экспериментах Сораэ Игараси — матери Ганты, специалиста Национального центра здоровья и медицины. Окружающим её поведение кажется исключительно детским и легкомысленным. Однако Сиро обладает превосходными физическими данными, что часто выручает её и других. По словам девушки, она с раннего детства знакома с Гантой, хотя тот этого и не помнит (в тюрьме память об этом начинает возвращаться к Ганте). В «Стране чудес смертников» она проявляет заботу о Ганте, спасая его из многих неприятных ситуаций.
 Главной и самой страшной тайной девушки является то, что она и есть тот самый Красный человек, которого ищет Ганта. Благодаря системе «Матушка Гусыня», излучающей колыбельную, в ней подавляется инстинкт убийцы. Однако в случае отключения суперкомпьютера Сиро становится кровожадным маньяком. В таком состоянии она любит надевать красный доспех, закрывающий практически всё тело, из-за чего её невозможно в нём опознать. Форма доспеха связана с героем мультсериала, которого в детстве очень любил Ганта.
 Когда Сиро была маленькой, она подвергалась медицинским экспериментам, при которых в её тело вводились различные вирусы. Во время одного из таких экспериментов при введении очень болезненного препарата личность Сиро раздвоилась. Так и появился Красный Человек.

Второстепенные

Обитатели Сектора G 
  по прозвищу Ворон
 Сэйю — Масаюки Като
 Смертник, сначала противник, а затем и друг Ганты. Бывший полицейский.
 Киёмаса — высокий и крепкий человек, спортсмен, чья Ветвь Греха способна принимать вид гигантской острейшей косы или лезвия (т. н. «Когти Ворона»), которой он и сражается. Именно он стал первым соперником Ганты на Карнавале Мертвечины, и, согласно правилам, проиграв, лишился одного из органов своего тела — правого глаза. Однако после этого ужасного случая они становятся друзьями и Ворон даже тренирует Дятла в умении обращаться с Ветвью Греха.

 Он часто смущается при появлении девушек в откровенных, по его мнению, нарядах, к примеру, в мини-юбке или с большим декольте — несколько раз в связи с этим делал замечание Сиро и Минацуки.

 
 Сэйю — Юки Кадзи
 Клептоман и информатор Цунэнаги Тамаки, которым был нанят, чтобы следить за Гантой. Хотя Ё в некоторой степени дружелюбен и вежлив, однако большую часть его натуры составляют безжалостность, интриги и параноидальное служение в качестве шпиона.

 В отличие от других заключённых, он намеренно дал себя схватить, чтобы впоследствии отыскать в «Стране чудес смертников» сестру Минацуки, надеясь выкупить её на заработанные баллы, ради которых и пошёл на сделку с Тамаки. Его братские чувства к ней теплы и искренни, несмотря на то, что с окружающими Минацуки зачастую ведёт себя по-хамски.

  по прозвищу Колибри
 Сэйю — Иори Номидзу
 Смертница, младшая сестра Ё Таками.
 Когда Ганта встречает её впервые, она кажется ему слабой и беззащитной девушкой, ставшей жертвой обстоятельства наличия у неё Ветви Греха. Однако в сражении, которое был вынужден против неё провести и выиграть, он понимает, что это лишь личина бесчувственной стервы с садистскими наклонностями. Один раз преданная собственной матерью, Минацуки никому не доверяет. Даже с братом она ведёт себя грубо. Тем не менее Ганта прощает её и просит «Цепи свободы» помочь Минацуки избежать наказания — те подделывают барабаны игрового автомата, и вместо органов у неё забирают лишь волосы. До выхода на Карнавал Мертвечины один охранник разоблачает её, назвав при Ганте ведьмой Колибри.

 Её сильнейшей техникой Ветви Греха является «Крыло Кнута», при которой она рассекает кожу противника сразу в нескольких местах.

  по прозвищу Павлин
 Смертник-мужчина, одевающийся как распутная девушка. Гей. Является одной из самых ярких фигур Сектора G и иногда комментирует дуэли на Карнавале Мертвечины. Зачастую появляется в компании Минацуки, вечно голодного толстяка Итадаку «Масу» Кадзуи, и загадочного Хитары, старика, утверждающего, что слышит свою дочь через наушники.

  по прозвищу Кондор
 Смертник, 77-летний старик, заявляющий, что разговаривает с дочерью благодаря технической аппаратуре, покрывающей его глаза и уши. Его Ветвь Греха, «Свеча Кондора», позволяет ему с помощью крови высекать огонь, которым он и сражается.

  по прозвищу Пересмешник
 20 лет. Говорит о себе то в женском, то в мужском роде. Таинственный смертник, чья способность, «Лабиринт Любви», позволяет ему копировать силы Ветви Греха других. Пересмешник — единственный, кто выжил в бою с Красным Человеком на Карнавале Мертвечины за два года до начала основного сюжета. В 52 главе стало ясно, что со Злосчастным Яйцом сражался именно Хагирэ, который убил Пересмешника и забрал его тело себе. У Тото не было родителей, но была старшая сестра, которая погибла во время землетрясения, защищая его. Он называет Мицудзаки Ёсугу своей «старшей сестрой», хотя биологическими родственниками они не являются.

«Цепи свободы» 
 — группа смертников, выступающая за перемену их положения подопытных в «Стране чудес смертников». Их первым лидером стал Наги Кэнгаминэ, а вторым — Карако Косио, обладающая способностью покрывать всё своё тело кровью для защиты от атак.

  по прозвищу Филин
 Сэйю — Дайсукэ Оно.
 Первый лидер «Цепей свободы». Когда-то он влюбился в девушку-смертника и намеренно уступил ей в битве Карнавала Мертвечины, однако Тамаки за совершённый «подлг» убил её саму. Наги погиб во время исполнения плана по передаче общественности информации о смертниках.

Работники тюрьмы 
 
 Сэйю — Дзюнъити Сувабэ
 Сначала промоутер, а затем и директор «Страны чудес смертников», должность, которую он получил, долгое время ожидая смерти начальника тюрьмы, Хагирэ. До Великого Токийского землетрясения был хикикомори-геймером. В душе он жестокий садист. Устраивал бои между смертниками и эксперименты над ними ради денежной наживы или же собственного удовлетворения, но также преследовал цель выяснить происхождение Ветви Греха и создать искусственных смертников, что ему в конечном счёте удалось.

 По его же признанию, он исполнял роль адвоката Ганты, чтобы скомпрометировать юношу и создать ему образ малолетнего преступника, заслуживающего заточения в «Стране чудес смертников».

 Тамаки находится в постоянном контакте с высшими военными чинами Японии. В резком контрасте с жестокостью находится его любовь к детским игрушкам, что свидетельствует о нарушениях в его психике. В манге покончил с собой.

 
 Сэйю — Такако Хонда
 Шеф-надзиратель тюрьмы. Полное имя — . Обладательница седьмого размера груди. Будучи суровой женщиной, она готова чересчур тяжко карать заключённых за нарушения, которые они допускают. Всегда носит с собой длинный меч, который по необходимости применяет.

 Тем не менее действия Тамаки по отношению к смертникам она считает неправильными и со своей стороны пытается это прекратить.

Другие 
  — специальный отряд, подчиняющийся непосредственно Тамаки и позиционирующий себя как «анти-смертники».

Состоит из особо опасных преступников, которые не могут быть реабилитированы. Они обладают технологией, позволяющей нейтрализовать любое проявление Ветви Греха, т. н. Червь-пожиратель.
Фактическим лидером группы стал Гэнкаку, называвший себя «Супер Монахом», и носивший за спиной электрическую гитару, в любой момент перестраиваемую в два автомата.

Другим «высокопоставленным» членом группы можно назвать Хибану Дайду, девочку, свихнувшуюся от того, что её мать пытала её за любые мелкие провинности, к примеру подвешивала за воткнутые в кожу крючки. Несмотря на свою миниатюрность она, используя меч, представляет большую опасность для любого противника.

Среди других могильщиков серийный убийца Синагава Дококу, шивший из кожи своих жертв одежду, и мужчина с медвежьей натурой, Гадзути Модзори, убивший троих охотников и девять собак.

 Фальшивки — искусственные смертники, созданные благодаря экспериментам, проводимым Тамаки. Их уникальной способностью является умение создавать кровяных змей, телесный контакт с которыми вызывает у людей быстрорастущую опухоль, которая, если её сразу не вырезать, через несколько минут приводит к смерти.

Чтобы оправдать себя и скрыть правду, Тамаки выдавал зверства Фальшивок за действия смертников, называя тех «бесчеловечными животными». Также по его приказу Фальшивкой стала и , девушка, познакомившаяся с Гантой в его первый день в тюрьме.

Медиа-издания

Манга 

|}

Аниме-сериал 
30 июля 2009 года было объявлено о том, что производству аниме-сериала дан зелёный свет. Созданием занималась студия Manglobe, трансляция сериала прошла в апреле-июле 2011 года. Открывающую композицию «One Reason» исполняет fade, закрывающую «Shiny Shiny» — .

Сериал пользовался популярностью в Европе и США (дистрибьютором выступили FUNimation), однако в Японии на 2011 год продалось меньше 325 копий из тысячного тиража.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Рецензии
 
 
 Дополнительная информация
 Интервью режиссёра аниме Коити Хацуми на сайте Anime News Network.
 В базах данных

Manglobe